Calzone – prodotto gastronomico italiano
 Calzoni – sinonimo di pantaloni
 Panzerotto – chiamato calzone in alcune regioni d'Italia
 Calzone di San Leonardo – dolce pugliese
 Sinonimo di crocchè
 Maria Pia Calzone – attrice italiana